Слово Тедди () имеет следующие значения:

 Тедди — английское уменьшительное от имени  ().
 Тедди () — американское и европейское название плюшевого мишки, традиционно ассоциируемое с именем Теодора Рузвельта.
 Тедди — кинопремия, специальная награда Берлинского кинофестиваля.
 «Тедди» — футбольный стадион в Иерусалиме, Израиль.
 Тедди — кружевной вариант слитного купальника.
 «Тедди» — рассказ Джерома Дэвида Сэлинджера.
 Тедди — краткая форма имени Эдвард, Эдуард;  выражение тедди-бойз (англ. Teddy Boys: Teddy + boys — мн. ч. от boy «мальчик, юноша»), вошедшее в обиходную английскую речь из заголовка статьи в газете Daily Express от 23.09.1953, использовалось для обозначения молодых людей из рабочего класса, которые, стремясь подражать т. н. золотой молодёжи, одевались по моде эпохи Эдуарда VII (Тедди). Существует также термин тедди-гёрлз.